Poções kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poções (ort), Bahia, 
 Poções (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar